Борис Коротяев:
 Коротяев, Борис Александрович (род. 1951) — советский и российский энтомолог, доктор биологических наук, главный редактор журнала «Энтомологическое обозрение»
 Коротяев, Борис Иванович (1929—2019) — советский и украинский учёный в области педагогики, доктор педагогических наук, профессор Славянского педагогического института.